Zbigniew Adamczyk (ur. 1951) – polski polityk, elektrokardiolog, poseł na Sejm I kadencji
 Zbigniew Adamczyk (ur. 1958) – polski polityk, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego w latach 1991–1992